Görög mitológiai alakok
 Melanipposz, Agriosz fia
 Melanipposz, Arész fia
 Melanipposz, Asztakosz fia
 Melanipposz, Hiketaón fia
 Melanipposz, Priamosz fia
 Melanipposz Thészeusz fia
 Melanipposz, Komaithó kedvese
 Melanipposz trójai harcos